

Лейксайд — місто, штат Колорадо
 Лейксайд — місто, штат Айова
 Лейксайд — місто, штат Міссурі
 Лейксайд — місто, штат Орегон
 Лейксайд — місто в окрузі Сан-Патрисіо, штат Техас
 Лейксайд — місто в окрузі Таррант, штат Техас
 Лейксайд — місто, штат Вісконсин
 Лейксайд — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Лейксайд — переписна місцевість, штат Флорида
 Лейксайд — переписна місцевість, штат Монтана
 Лейксайд — переписна місцевість, штат Огайо
 Лейксайд — переписна місцевість, штат Вірджинія